В парному розряді жіночого тенісного турніру Citizen Cup 1994, що проходив у рамках Туру WTA 1994, Яна Новотна і Аранча Санчес виграли титул, у фіналі перемігши пару Євгенія Манюкова і Лейла Месхі 6-3, 6-2.

Сіяні пари 

 Яна Новотна /  Аранча Санчес (чемпіонки)
 Патрісія Тарабіні /  Кароліна Віс (чвертьфінал)

 Лаура Голарса /  Мерседес Пас (півфінал)
 Енн Гроссман /  Барбара Ріттнер (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

WTA Hamburg